Кристиан III:
 Кристиан III
 Кристиан III
 Кристиан III Мориц